Фалеева — фамилия, женский вариант фамилии Фалеев. 

 Известные носительницы 
 Фалеева, Елена Александровна (1975) — российская пловчиха в ластах.
 Фалеева, Оксана Анатольевна (1969) — российская самбистка.